

Openbaar vervoerlijnen

Metro
 Lijn 15 (metro van Shanghai)

Trein
 Spoorlijn 15

Tram
 Tramlijn 15 (Amsterdam)
 Tramlijn 15 (Antwerpen)
 Tramlijn 15 (Haaglanden)
 Tramlijn 15 (Rotterdam)

Bus
 Buslijn 15 (Amsterdam), een door het GVB Amsterdam uitgevoerde buslijn op het traject Station Amsterdam Sloterdijk – Station Zuid
 Buslijn 15 (Groningen)
 Buslijn 15 (Haaglanden), een voormalige buslijn in de regio Haaglanden, in de Nederlandse provincie Zuid-Holland